Петруново  — топоним:

Беларусь 
 Петруново — деревня, Уделовский сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Петруново —  — упразднённый населённый пункт, хутор, Радюковский сельсовет, Шарковщинский район, Витебская область